Marie Thérèse von Frankreich ist der Name folgender Personen:

 Marie-Thérèse von Frankreich (1667–1672) (1667–1672), Prinzessin von Frankreich und Navarra
 Marie-Thérèse von Frankreich (1778–1851), Herzogin von Angoulême, Dauphine und Titularkönigin von Frankreich, siehe Marie Thérèse Charlotte de Bourbon